Latex Cult — четвёртый студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 29 апреля 1996 года на лейбле .

Отзывы критиков 
Генри Акелей из Chronicles of Chaos пишет, что в каждой песне альбома присутствует «скорость лучшего блэк-метала, рычащая подача самого безумного хардкора и колотящая ярость самого крутого дэт-метала». Рецензент Rock Hard отметил, что песня «Motörpenis» звучит, как будто её написал Лемми, «что неудивительно, учитывая каламбур в названии».

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Jarmo Anttila — гитара
 Taneli Jarva — бас-гитара
 Reima Kellokoski — ударные

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions